Зри́тельная, или подзóрная трубá — оптический прибор для визуального наблюдения удалённых объектов; обычно состоит из объектива, окуляра и оборачивающей системы. Зрительная труба была одной из распространенных оптических систем (телескоп, бинокль, подзорная труба и др.).

Как правило, зрительная труба по своей оптической схеме представляет собой уменьшенный в размерах телескоп-рефрактор.

В «классическом» виде, известном со времён парусного флота, подзорная труба состоит из объектива (положительной, собирающей линзы), создающего действительное изображение объектов, и окуляра (отрицательной, рассеивающей линзы) для рассматривания увеличенного изображения.

Данная схема известна как «труба Галилея». Если в окуляре будет применена положительная (собирающая) линза (схема Кеплера), тогда наблюдатель будет видеть перевёрнутое («вверх ногами») изображение, что не очень удобно.

Угловое увеличение зрительной трубы рассчитывается по формуле: ,

где  — фокусное расстояние объектива, а  — фокусное расстояние окуляра.

Кратность увеличения у зрительных труб, в абсолютном большинстве случаев, превышает кратность полевых биноклей и находится в диапазоне 20× и выше.
 Например, фокусное расстояние объектива и 1000 мм, а фокусное расстояние окуляра - 50 мм, тогда угловое оптическое увеличение будет 20-кратным.
С такими характеристиками «классическая» зрительная труба будет иметь длину не менее одного метра.

Чтобы уменьшить длину подзорной трубы при хранении и транспортировке, её стали делать из нескольких полых металлических трубок («колен»), втягиваемых одна в другую. Подобная конструкция оказалась полезна и в других механизмах, таким образом, благодаря телескопу и подзорной трубе появились такие технические термины, как «телескопическая антенна» для переносных радиоприёмников, «телескопический амортизатор» для автомобилей, «телескопическое удилище» для ужения рыбы и другие.

Так как однолинзовые объектив и окуляр страдают оптическими аберрациями, в первую очередь хроматической, в их конструкции применяются ахроматические и апохроматические компоненты.

В современном виде зрительная труба включает оборачивающую систему (для построения прямого, неперевёрнутого изображения) и (необязательно) систему призм (призма Порро, призма Аббе, призма Аббе-Порро) для сокращения её длины либо изменения линии наблюдения (см. бинокль, монокуляр, перископ, стереотруба, телескоп).

Можно выделить:
 Зрительные трубы с неизменным увеличением.
 Зрительные трубы с изменяемым увеличением — в этом случае труба снабжена одним несменным панкратическим окуляром с плавно изменяемой кратностью увеличения, либо (в более дорогих моделях) — позволяет установку сменных окуляров (см. объектив с переменным фокусным расстоянием).

 Окулярные насадки. На ЛЗОС выпускалась окулярная насадка «Турист-ФЛ», к ней фотограф мог присоединить объектив с резьбовым креплением М42×1 (от фотоаппаратов «Зенит»), фотографический объектив превращался в зрительную трубу или телескоп. Фокусное расстояние окуляра насадки — 8,9 мм, общее увеличение зависело от фокусного расстояния  фотографического объектива и определялось по формуле : . Например, с объективом «Юпитер-37А» (фокусное расстояние 135 мм) увеличение составляет .

До конца XX века зрительные трубы входили в состав многих контрольно-измерительных приборов
.

Коллимационная ошибка 

Из-за неточностей сборки существует угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы, который называется коллимационной ошибкой. Полностью уничтожить её довольно трудно, обычно добиваются, чтобы она была мала.

Примечания

Ссылки 

 
 Зрительная труба «Турист-3».

Оптика
Оптические приборы
Туристское снаряжение
Монокуляры